Chrinephrium är ett släkte av kärrbräkenväxter. Chrinephrium ingår i familjen Thelypteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Chrinephrium